
Termin -{VD}- ima više značenja.

 -{Western Digital}-, kompanija
 Ivica Vdović, jugoslovenski muzičar, bubnjar 
 Volumen distribucije, farmakokinetički parametar
 Vršilac dužnosti